Ла́сточкин (Ла́сточкина) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Ласточкин 
 Ласточкин, Анатолий Васильевич (1941—2006) — российский философ, профессор ПермГУ и ПГФА.
 Ласточкин, Владимир Евгеньевич (1959—1995) — майор милиции, Герой Российской Федерации (1996, посмертно).
 Ласточкин, Владимир Николаевич (1942—2021) — режиссёр и главный идеолог Российского Театра масс, педагог, драматург и общественный деятель.
 Ласточкин, Иван Павлович (1929—2019) — заслуженный профессор России, ученый-биолог
 Ласточкин, Игорь Сергеевич (род. 1986) — украинский актёр и шоумен.
 Ласточкин, Михаил Иванович (1922—2000) — советский скульптор.
 Ласточкин, Олег Игоревич (род. 1962) — советский и российский фотожурналист.
 Ласточкин, Ростислав Иванович (1909—1969) — советский учёный, инженер, изобретатель, лауреат Сталинских премий (1943, 1951).
 Ласточкин, Сергей Павлович (1927—1992) — советский живописец, заслуженный художник РСФСР.

Ласточкина 
 Ласточкина, Елизавета Гурьевна (1869—1967) — русский сурдопедагог.

Составные фамилии 
 Лебедев-Ласточкин, Павел Сергеевич (? — 1800) — российский купец из Якутска, один из основателей пушного промысла на Дальнем Востоке.

См. также
 Смирнов, Иван Фёдорович (Николай Ласточкин; 1885—1919) — российский революционер, большевик, профсоюзный деятель.

Топонимы 
 Остров Ласточкин — остров в центральной части залива Лехмалахти Ладожского озера.

Персонажи 
 Василий Степанович Ласточкин — второстепенный персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

См. также 
 Ласточкин хвост
 Ласточкино
 Ласточкино гнездо